Il singolare del torneo di tennis Rijeka Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Massú che ha battuto in finale Christophe Rochus 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (quarti di finale)
 Viktor Troicki (semifinali)
 Roko Karanušić (quarti di finale)
 Nicolás Massú (Campione)

 Christophe Rochus (finale)
 Michail Kukuškin (primo turno)
 Mathieu Montcourt (primo turno)
 João Souza (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rijeka Open 2008